Hans Karl Schneider kan syfta på:

* Hans Karl Schneider (1920–2011), tysk nationalekonom
 Hans Karl Schneider (1912–1991), tysk romanist